Lecavalier ist der Familienname folgender Personen:

 Louise Lecavalier (* 1958), kanadische Tänzerin
 Vincent Lecavalier (* 1980), kanadischer Eishockeyspieler